De Turkse voetbalclub Bursaspor speelt sinds 1974 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Bursaspor

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="70%"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1974/75
|Europacup II
|1R
|
|Finn Harps
|4-2||4-2 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Dundee United FC
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Dynamo Kiev
|0-3||0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1986/87
|Europacup II
|1R
|
|AFC Ajax
|0-7||0-2 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1995
|Intertoto Cup
|Groep 10
|
|Wimbledon FC
|4-0||4-0 (U)||
| rowspan="6"|0.0
|-
|
|
|Groep 10
|
|Beitar Jeruzalem
|2-0||2-0 (T)
|-
|
|
|Groep 10
|
|Sporting Charleroi
|2-0||2-0 (U)||
|-
|
|
|Groep 10 (1e)
|
|1. FC Košice
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|
|1/8
|
|OFI Kreta
|2-1||2-1 (T)||
|-
|
|
|1/4
|
|Karlsruher SC
|3-3 (5-6 ns)||3-3 nv (T)
|-
|2010/11
|Champions League
|Groep C
|
|Manchester United FC
|0-4||0-1 (U)|| 0-3 (T)
|rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|Groep C
|
|Glasgow Rangers
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep C (4e)
|
|Valencia CF
|1-10||0-4 (T)|| 1-6 (U)
|-
|2011/12
|Europa League
|3Q
|
|FC Gomel
|5-2||2-1 (T)|| 3-1 (U)
|rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|PO
|
|RSC Anderlecht
|3-4||1-2 (T)|| 2-2 (U)
|-
|2012/13
|Europa League
|3Q
|
|KuPS Kuopio
|6-1||0-1 (U)|| 6-0 (T)
|rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|PO
|
|FC Twente
|4-5||3-1 (T)|| 1-4 nv (U)
|-
|2013/14 || Europa League
| 3Q ||  || FK Vojvodina || 2-5|| 2-2 (U)|| 0-3 (T) || 0.5
|-
| 2014/15 || Europa League 
| 2Q ||  || Tsjichoera Satsjchere || 0-0 (1-4 ns) ||0-0 (T)|| 0-0 nv (U)||1.0
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 18.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Turkije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bursaspor
Bursaspor